Cocchia peut faire référence à

Patronymie
 Aldo Cocchia – militaire italien
 Carlo Cocchia – Architecte et peintre italien
 Enrico Cocchia – Latiniste et philologue classique italien
 Giancarlo Cocchia – Peintre italien
 Rocco Cocchia – Archevêque catholique italien